Терма може да се отнася за:

 Терма, антична баня в Древна Гърция и Рим
 Терма (будизъм), традиции на откриване в тибетския будизъм, Бон и Хималаите.
 средновековен град в България, виж Акве Калиде